Ободо́вка () — село в Подволочисском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 129 человек. Почтовый индекс — 47812. Телефонный код — 3543.

Известные уроженцы 
 Обаль, Пётр Павлович (1900—1987)  — украинский живописец, график и гравер.

Местный совет 
47813, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Терпилівка, вул. Центральна, 74

Ссылки 
 Ободовка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Подволочисского района